Mario Martinez (gewichtheffer), Amerikaans gewichtheffer
Mario Aburto Martínez, Mexicaans moordenaar
Mario Martinez (schilder), Amerikaans schilder
Mario Martinez (tennisser), Boliviaans tennisser
Mario Roberto Martínez, Hondurese voetballer
Mario Martínez (honkballer), Amerikaans honkballer
Mario Martinez (wielrenner), Colombiaans wielrenner